Prvenstvo Jugoslavije u rukometu za žene za sezonu 1986./87. je drugi put zaredom osvojio Radnički iz Beograda.

Prva liga

Druga liga

Sjever

Izvori 
 Marijan Domović: Rukometni klub Podravka : 1955. – 2000., Koprivnica, 2000.
 Prvenstvo Jugoslavije za rukometasice 1987., pristupljeno 31. siječnja 2015.

1986-87